В 2011 году победительницей британского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала североамериканская пара Эжени Бушар / Грейс Мин.

Общая информация 
Благодаря победе Эжени Бушар, представители Канады записали на свой счёт победы на трёх из четырёх юниорских турниров Большого шлема в данном разряде (ранее в Австралии и Франции в 2006 году побеждала Шэрон Фичмен).

Американки выигрывают турнир в этом разряде в седьмой раз в истории и второй год подряд.

Пара, составленная из теннисисток, представляющих разные страны, выигрывает соревнование пятый год подряд. Последний раз мононациональный дуэт побеждал на местных кортах в 2006 году, когда Алиса Клейбанова и Анастасия Павлюченкова принесли победу России.

Посев 

  Дарья Гаврилова /  Дарья Сальникова (отказ)
  Эжени Бушар /  Грейс Мин (Титул)
  Барбара Хаас /  '''Анетт Контавейт (Второй раунд)
  Эшли Барти /  Михо Ковасэ ''(Четвертьфинал, отказ)

<li>  Виктория Дюваль /  Зара Разафимахатратра (Второй раунд)
<li>  Джесика Малечкова /  Шанталь Шкамлова (Второй раунд)
<li>  Виктория Босио /  Патрисия Ивет Ку Флорес (Первый раунд)
<li>  Монсеррат Гонсалес /  Анна Познихиренко (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания